Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 125 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 5 и 6 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал турецкий борец Таха Акгюль, серебряную медаль завоевал грузинский спортсмен Гено Петриашвили, а бронзу завоевали поляк Роберт Баран и представитель Азербайджана Джамалиддин Магомедов.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018